Der Name Fortuna Bonn wird von folgenden Sportgruppen verwendet:

 der Volleyballspielgemeinschaft SSF Fortuna Bonn aus den Volleyballabteilungen der Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 und von SC Fortuna Bonn 1904/50 
 dem SC Fortuna Bonn